Esta é a filmografia da cantora e atriz estadunidense Mandy Moore.

Filmografia

Filmes

Televisão

Vídeo Game

Ligações externas 
 
 

Mandy Moore
Moore, Mandy